Nayak oder Nayaka steht für:

 Nayak (Verwalter), die Verwalter von Militärdistrikten und Offiziere einiger südindischer Regionalreiche, insbesondere Vijayanagar
 Nayak-Dynastien, mehrere aus dem Vijayanagar-Reich hervorgegangene südindische Dynastien, besonders die Fürstenstaaten Madurai und Thanjavur
 Nayak: The Real Hero, Bollywood-Spielfilm von S. Shankar (2001)
 Der Held, orig. „Nayak“, indischer Spielfilm von Satyajit Ray (1966)

Nayak ist der Familienname folgender Personen:

 Anand Nayak (1942–2009), indisch-schweizerischer Religionswissenschaftler
 Sarat Chandra Nayak (* 1957), indischer Geistlicher, Bischof von Berhampur